Подло́жье — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость». Численность населения составляет на 2000 год — 59 жителей, на 2010 год — 58 жителей.

География 
Находится на северо-востоке региона, в южной части района, в лесной местности на реке Кебь, в 40 км к юго-западу от посёлка Струги Красные, к юго-востоку от бывшего волостного центра Цапелька.

Уличная сеть представлена 4 географическими объектами: Зелёный пер., ул. Крестовская, ул. Лазурная и ул. Шоссейная.

История 
Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Подложье вошла в состав образованного муниципального образования Цапельская волость.

До апреля 2015 года деревня Подложье входила в Цапельскую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ деревня Подложье, вместе с другими селениями упраздненной Цапельской волости, вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Вывоз леса, деревообработка.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Струго-Красненского района